In Germania:
 Poxdorf – un comune del circondario di Forchheim in Baviera
 Poxdorf – un comune del circondario della Saale-Holzland in Turingia